Ро́ланд Фишна́ллер (, род. 19 сентября 1980 года, Брессаноне, Италия) — итальянский сноубордист, выступает в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. Чемпион мира 2015 года в параллельном слаломе. Обладатель Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах 2019/20.

Все свои шесть медалей на чемпионатах мира завоевал уже после 30-летия. Участник шести подряд зимних Олимпийских игр (2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022) и 12 подряд чемпионатов мира (2001—2023). Ближе всего к олимпийской награде Фишналлер был на своих шестых Играх: в Пекине он дошёл до полуфинала, но сначала уступил Бенджамину Карлу, а в заезде за третье место — Вику Уайлду.

На чемпионате мира 2019 года в США Роланд сумел дойти до финала в параллельном слаломе, в котором уступил россиянину Дмитрию Логинову. На чемпионате мира 2021 года 40-летний Фишналлер дошёл до финала параллельного гигантского слалома, где вновь уступил Дмитрию Логинову.

Дебютировал в Кубке мира 1 марта 1997 года в возрасте 16 лет. В Кубке мира впервые попал в тройку лучших на этапе в Берхтесгадене в параллельном слаломе 9 февраля 2001 года. Первую победу в Кубке мира одержал 11 ноября 2010 года в Италии в параллельном слаломе. Всего по состоянию на 1 марта 2021 года 42 раза поднимался на подиум на этапах Кубка мира, в том числе одержав 19 побед (10 — параллельный слалом, 9 — параллельный гигантский слалом).

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Ссылки 
 Профиль на FIS

Сноубордисты Италии
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по сноуборду